Biologia: Les esponges o porífers (Porifera) són un tipus d'animals invertebrats aquàtics que es troben dins el subregne del parazous (Parazoa).
 Esponja marina, embrancament animal dels porífers
 Esponja calcària, classe de l'embrancament animal dels porífers
 Esponja vegetal (Luffa) gènere de plantes amb flor de la família de les cucurbitàcies.
 Esponja uretral, massa de teixit erèctil esponjós que envolta la uretra femenina 
 Esponja de bany, feta amb fibres animals i de materials sintètics destinada a la neteja i higiene
 Bob Esponja, sèrie de televisió homònima de dibuixos animats dels Estats Units, protagonitzada per una esponja marina